Dalihan Natolu (Silaen), een plaats in Indonesië
Dalihan Natolu (Arse), een plaats in Indonesië
Dalihan Natolu (Dolok), een plaats in Indonesië